Сілва-Ешкура (Майя) — парафія.
 Сілва-Ешкура (Север-ду-Вога) — парафія.